Парламентарните избори в Косово през 2019 г. са предсрочни парламентарни избори в Косово, те се провеждат на 6 октомври 2019 г.

През август 2019 г. Събранието на Косово се саморазпуска и обявява че ще проведе предсрочни избори. Това се налага след оставката на премиера Рамуш Харадинай, който е призован за разпит от Международният наказателен трибунал за бивша Югославия в Хага, Нидерландия.

Резултати от изборите

Източници 

2019
Избори през 2019 година
2019 година в Косово